

Lavoro
 travet termine utilizzato come sinonimo di impiegato, in particolare per quelli di livello meno elevato (tratto dall'omonimo protagonista della commedia di Bersezio)

Teatro

 L'opera teatrale in piemontese Le miserie 'd Monsù Travet, di Vittorio Bersezio.

Cinema 

 Il film Le miserie del signor Travet, di Mario Soldati.

Toponomastica

 Le Travet, comune francese nel dipartimento del Tarn nella regione del Midi-Pirenei.